Ареаре: 

 Ареаре — южномалаитский язык.
 Ареаре — народ живущий на юге острова Малаита.